Jeune de langues est le nom donné aux élèves de l'École des jeunes de langues, établissement créé en 1669 à l'initiative de Colbert pour former les futurs interprètes (on disait alors drogman).

Exemples de jeunes de langues 
 Jean-Baptiste Adanson (1732-1804)
 Alexandre Deval (1716-1771)
 Charles Deval (1806-1862)
 Constantin Deval (1767-1816)
 Charles Fonton (1725-1793)
 Charles Ledoulx (1844-1898), consul de France à Jérusalem de 1885 à 1893

Voir aussi

Bibliographie 
 Marie de Testa & Antoine Gautier, De l'établissement des Pères capucins à Constantinople à la fondation de l'école des jeunes de langues (1626-1669), in Drogmans et diplomates européens auprès de la Porte ottomane, éditions ISIS, Istanbul, 2003, pp. 43-46.
 Gustave Dupont-Ferrier, Mémoire justificatif sur les jeunes des langues ou “Arméniens” à Louis-le-Grand 1669-1923. In Du Collège de Clermont au Lycée Louis-le-Grand (1563-1920), Tome III, p. 347-448. Paris : Editions de Boccard, 1925.

Articles connexes 

 École des jeunes de langues
 Drogman
 Conseiller des affaires étrangères du cadre d'Orient

Ancien Régime